São Romão de Neiva — freguesia de Viana do Castelo
 Neiva (Colômbia) — cidade da Colômbia localizada no departamento de Huila
 Rio Neiva — rio português
 Abade de Neiva — freguesia de Barcelos
 Castelo do Neiva — freguesia de Viana do Castelo
 João Neiva — município do estado do Espírito Santo
 Indústria Aeronáutica Neiva — fabricante de aviões, empresa subsidiária da Embraer

Desambiguações de topônimos